Витебско — топоним в России:
 Витебско — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Витебско — деревня в Солецком районе Новгородской области.